Csukás-éri-főcsatorna, belvízelvezető csatorna Bács-Kiskun megyében
Csukás-ér, belvízelvezető csatorna Pest megyében